Inkaskrika (Cyanocorax yncas) är en fågel i familjen kråkfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Inkaskrika delas in i femunderarter med följande utbredning:
 C. y. galeatus – västcentrala Colombia
 C. y. cyanodorsalis – centrala och östra Colombia samt nordvästra Venezuela
 C. y. guatimalensis – norra Venezuela
 C. y. yncas – sydvästra Colombia, östra Ecuador och Peru till centrala Bolivia
 C. y. longirostris – Marañóndalen i norra Peru

Grönskrika (C. luxuosus) och inkaskrika behandlas ofta som samma art med det vetenskapliga namnet C. yncas. Vissa urskiljer ytterligare en underart, andicolus, med utbredning i bergstrakter i norra Venezuela.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig, men inkluderar grönskrikan i bedömningen.

Noter

Externa länkar

Kråkfåglar
Fåglar i neotropiska regionen